Grön eld kan avse:

Grön eld (film) – en amerikansk film med originaltiteln Green Fire
Grön eld (Umeå) – ett konstverk i glas på Järnvägstorget i Umeå